Foro social puede estar referido a :

 Foro Social Mundial (FSM), encuentros anuales Movimiento antiglobalización que comenzaron en Porto Alegre (Brasil) en el año 2001, y que actualmente se han diversificado en lugares y fechas de realización (foros temáticos, mundiales, regionales, subregionales, nacionales y municipales).

 Foro Social Europeo (FSE), encuentros en el ámbito europeo con origen e inspiración en el Foro Social Mundial.

 Foro Social de Sevilla (FSS), organización social creada en Sevilla, España, en el año 2002.